Хакасская антропонимия — хакасская система личных имён, количество которых превышало несколько тысяч. Многочисленность их объясняется тем, что, во-первых, почти от любого слова можно было образовать антропоним и, во-вторых, младенца не называли по имени умерших. Большинство имён образованы при помощи общетюркских формантов: «бай» — богатый, «бий» — судья, «хан» — царь, монгольского «тай» и, возможно, рус. «ча». Например: Арыхпай, Азылбай, Хулахпай, Алабий, Тохтабий, Турабий, Айхан, Айдархан, Астай, Хучандай, Оргыдай, Соянча, Астанча и другие.

Среди хакасских антропонимов нет резких различий между мужскими и женскими именами. Многие из них применяются как для женщин, так и для мужчин. Например: Алтай, Арамзар, Мамай, Наран. В последнее время под влиянием русской культуры к именам девочек стали добавлять окончания женского рода. Например: Сояна, Карима, Аяна, Сабира.

В ряду имён девочек встречаются названия продуктов питания, женской одежды и украшений. Например: Пызылах — «сыр», Коче — «ячмень», Хурчу — «напёрсток», Ызырға — «сережка» и т. д. Для мальчиков выбирали названия предметов мужских принадлежностей: Мылтых — «ружьё», Пычахтағ — «имеющий нож», Ханза — «курительная трубка». Вероятно, наиболее древними надо считать имена, связанные с названиями окружающего мира. Например: Саасхан — «сорока», Хулун — «жеребёнок», Хозан — «заяц», Порчо — «цветок», Сарғай — «сарана», Нымырт — «черёмуха» и т. д.

Хакасы в качестве имён привлекали данные этнонимики: Тадар — самоназвание, Соян — «тувинец», Хазах — «русский».

Когда в семье умирали дети (особенно мальчики), то новорождённым давали неблагозвучные имена, как защиту от нечистых сил. Например: Кютен — «задница», Паға — «лягушка», Кочик — «задняя часть». Младенца называли Артик — «лишний», когда уже больше не желали иметь детей. Братьям и сёстрам предпочитали давать сходные по звучанию имена.

При уважительном обращении к мужским именам добавляли слово «абаа» — дядя, а к женским — «пиче» — старшая сестра. Отчество человека всегда ставится впереди имени. Последнее слово даётся с окончанием притяжательного падежа. Например: Сатик Обдозы — Евдокия Сатиковна, Адон Орахайы — Орахай Адонович.

Основной состав имён представляют общетюркские антропонимы, имеющие аналогии среди многих народов Саяно-Алтая и Средней Азии. Встречаются также имена монгольского, арабского и персидского происхождения. В связи с христианизацией хакасского населения, количество имён значительно расширилось за счёт проникновения русских антропонимов. Многие из них подверглись хакасскому звучанию. Например: Аркас — Аркадий, Апонча — Афанасий, Кабрис — Гавриил, Самой — Самуил, Черебей — Еремей.

Хакасская система антропонимики отличается строгостью разделения на 150 сеоков (родов), и свободой выбора и творческим отношением к имени. В существующих списках хакасских имён зафиксировано более 2000 вариантов. До распространения христианских обычаев, применение стандартизированных (исторических) имён считалось неприемлемым. В этом отношении хакасские обычаи близки китайским. Тем не менее, выбор имени определялся некоторыми приметами и астрологическими соображениями. Одним из регуляторов антропонимики являлся двенадцатилетний цикл мюче, приводящий к некоторой зависимости имени ребёнка от года рождения. Хакасскими этнографами описаны также обычаи внеантропонимических табу на употребление в быту жёнами слов однокоренных с именем мужа. Так если мужа зовут Малта (топор), то жена топор называет «острый» и пр.

Краткий список хакасских имён 

 Адай — собака
 Айа — ладонь
 Айалтын — золотая рука
 Айан — путешествие
 Айас — ясное небо
 Айдас — могучий
 Ака — дедушка
 Алджыбай — любитель ходить в гости
 Алас — дятел
 Кюске — кошка
 Тюлгю — лиса
 Хозан — заяц
 Чабалка — старенькая (ж.)
 Чабас — спокойный
 Чайах — «леточко» (ум. от «лето»)
 Чалбах — широкая
 Чама — горный чеснок
 Чахайах — цветок (ж.)
 Чаджах — старшая сестрёнка (ж.)
 Чиис — пища
 Чибек — шёлковая (ж.)
 Чола — попути
 Чолбанах — полозья нарт
 Чоон Хыс — толстая девочка (ж.)
 Чортах — беглец
 Чохырай — пёстрая (ж.)
 Чудан — худой
 Чухул — неудобный
 Чынма — козерог
 Чюстюк — перстень (ж.)
 Ызыгас — синица (ж.)
 Ызырга — серьга (ж.)
 Ызыргаджах — серёжечка (ж.)

Русские имена в хакасской адаптации 
Русские мужские имена в хакасской адаптации:

 Адырин — Андрей
 Аличе — Алёша
 Илексей — Алексей
 Апанис — Афанасий
 Аркас, Кадай — Аркадий
 Арсаи — Арсений
 Артомай (Артамин, Иртемис) — Артём
 Астапай — Остап
 Ибден (Ибдес) — Евгений
 Игнас — Игнатий
 Икен — Иннокентий
 Ипинче — Ефим
 Илке — Илья
 Ирдон — Родион
 Кабыр — Гавриил
 Кернеп — Корней
 Кіриле — Кирилл
 Кине — Геннадий
 Коргай — Георгий
 Лепин — Лев
 Макрат — Макар
 Матпаи — Матвей
 Миике — Дмитрий
 Мукул — Николай,
 Орамай — Роман
 Пабут — Павел
 Пайса — Василий
 Пико — Виктор
 Поот — Петр
 Сандыр — Александр
 Секер — Захар
 Сӧмче, Сӧмӧн — Семен
 Толин — Анатолий
 Чопор — Егор
 Мухонис — Михаил
 Ылаатмыр — Владимир
 Ырон — Мирон

Примечания

Литература 
 Справочник личных имён народов РСФСР. Москва 1989
 Хакасско-русский словарь. Новосибирск. 2006.

Списки имён